Due unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Dace:

 – sommergibile della classe Gato, varato nel 1943, ceduto all'Italia nel 1955 e rinominato Leonardo da Vinci, radiato nel 1973
 – sottomarino nucleare d'attacco della classe Permit, varato nel 1962 e radiato nel 1988